Чанал има више значења:

 Општина Чанал (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чанал (Чанал, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику